Rocourt puede referirse a:

Rocourt, comuna francesa situada en Vosgos.

Rocourt, comuna suiza situada en el cantón de Jura.